Богданов, Сергей:
 Богданов, Сергей Васильевич (1921—2017) — советский физик.
 Богданов, Сергей Дмитриевич (род. 1977) — российский футболист.
 Богданов, Сергей Игоревич (род. 1956) — российский лингвист, член-корреспондент РАО, ректор РГПУ имени Герцена.
 Богданов, Сергей Михайлович (1859—1920) — русский учёный в области сельскохозяйственных наук.
 Богданов, Сергей Михайлович (политик) — председатель исполнительного комитета Мурманского городского Совета депутатов трудящихся.